Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2002 des Damentennis. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

2002
Dameneinzel (Qualifikation)